Taizō bezeichnet:
 Taizō (Name), einen japanischen Männernamen
 Taizo (Mondkrater), Furchenstruktur am Südende von Rima Hadley